Tenisowy turniej WTA Pacific Life Open 2007 odbył się w dniach 5 - 18 marca w amerykańskim Indian Wells na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Kalifornii